Сельское хозяйство в Мексике — важная отрасль экономики.

История 
Сельское хозяйство в Мексике развивалось с давних времен. Так, ацтеки достигли больших успехов в этой области, невзирая на тот факт, что на значительной части Ацтекской империи, как, впрочем, и современной Мексики, природные условия неблагоприятны для успешного ведения сельского хозяйства. Основными продуктами питания ацтеков были маис (кукуруза), бобы и тыквенные. Для их выращивания ацтеки создали искусственные острова, или чинампы, на озере Тескоко; на этих островах выращивали зерновые и садовые культуры. Чинампы были очень эффективны и давали до семи урожаев в год, на основе текущих урожаев чинампа было подсчитано, что 1 гектар чинампа может прокормить 20 человек, а с 9 000 гектаров чинампа собирали продовольствия на 180 000 человек. Также важной сельскохозяйственной культурой являлась агава, из сока которой производили алкогольные напитки, а из волокон — одежду. Какао, зёрна которого помимо всего прочего использовались в качестве денег, считалось редкостью. Было распространено разведение индеек.
После колонизации Мексики испанцами значительная часть обращенного в рабство индейского населения трудилась на плантациях. Позже в качестве дешевой рабочей силы стали применяться привезенные из Африки негры. Типичными сельскохозяйственными культурами того времени были бобовые, кукуруза, табак, ананасы, перец чили. Широко было распространено разведение крупного рогатого скота, в результате чего большие площади земли были отведены под пастбища.

Важные аграрные реформы были проведены после Мексиканской революции и во время правления Ласаро Карденаса. Они подразумевали передачу правительством прав на пользование, но не владение значительной части земель так называемыми эхидос — крестьянским общинам. Система эхидос действует в Мексике и в наши дни, наряду с частными фермами.

Современность 

В сельском хозяйстве современной Мексики по-прежнему преобладает растениеводство — выращиваются преимущественно кукуруза, пшеница, соя, рис, бобовые, фрукты, помидоры; также разводятся коровы, овцы и птица. Главными продовольственными культурами являются кукуруза, фасоль и пшеница, посевы которой располагаются в основном на севере страны. Часть фруктов и овощей экспортируется в другие страны, как и кофе, экспорт которого составляет около 1,5 % от общего экспорта страны. В прибрежных районах распространено рыболовство.

В сельском хозяйстве занята значительная часть населения, однако оно малорентабельно. Причинами этого являются неблагоприятные природные условия во многих штатах страны (горы и низкая техническая оснащенность мелких крестьянских хозяйств — сельскохозяйственную технику могут себе позволить, как правило, лишь крупные фермеры). Численность работников, занятых в сельском хозяйстве, со временем снижается — если в 1950 году в нем было занято более половины работников и его составляла 22,5 % от общего ВВП, то в 1997 году в нем было занято лишь 22 % работающего населения страны, и его доля в ВВП составляла 6,1 %.

Ссылки 
 Экономика Мексики
 Сельское хозяйство Мексики
 Сельское хозяйство Мексики

Мексика
Экономика Мексики